Die Baureihe FS 218 bezeichnet folgende Lokomotiven:

 FS 218 (Dampf), eine Dampflokomotivbaureihe
 FS 218 (Diesel), eine Diesellokomotivbaureihe